Fisión puede referirse a:

Aplicaciones del concepto a distintos ámbitos
Biología
 Fisión binaria, de una célula
 Escisión, de un organismo completo.

Física
 Fisión nuclear, del núcleo de un átomo.

Política
 Secesión

Otros usos
Fission (banda), de death metal sueco -:en:Fission (band)-

Paronimia
Physis
Fisis
Fisio
Ficción
Afición